Radu Gyr (1905-1975), un poète, journaliste militant et dramaturge roumain ;
 Mario Gyr (né en 1985), un rameur suisse médaillé d'or aux Jeux olympiques d'été de 2016 ;
 Jean Guillaume Gyr, un prêtre du diocèse de Liège, traducteur et essayiste belge, connu pour son militantisme antimaçonnique.

 Gyr, une rivière torrentielle du sud-est de la France qui prend sa source dans les glaciers du massif des Écrins, elle rejoint l'Onde à Vallouise pour former la Gyronde.

Voir aussi 
 Landis+Gyr, un conglomérat suisse spécialisé dans les appareils de mesure